Basileios har flera betydelser:
 Basileios den store, biskop av Caesarea i Kappadokien på 300-talet
 Basileios I (bysantinsk kejsare), (bysantinsk kejsare), bysantinsk kejsare på 800-talet
 Basileios II (bysantinsk kejsare), bysantinsk kejsare kring år 1000
 Vasilij II av Moskva
 Basileios (arkont) eller Basileus, ett ämbete i Aten på 400-talet f.Kr., en av de nio arkonterna